Peter Jehle ist der Name folgender Personen:

* Peter Jehle (Pilot) (1922–2015), deutscher Pilot
 Peter Jehle (Romanist) (* 1954), deutscher Philosoph, Philologe und Herausgeber 
 Peter Jehle (Bauingenieur) (* 1957), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer 
 Peter Jehle (Fussballspieler) (* 1982), liechtensteinischer Fußballspieler